SST Records – wytwórnia muzyczna
 StreamingSoundtracks.com – radio internetowe
 Szczeciński Szybki Tramwaj
 Kosmiczny Teleskop Spitzera
 Supraspinatus tendon ang. – ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – w budownictwie